Las variedades diastráticas, en la terminología de Eugenio Coseriu, son las variedades lingüísticas que se distinguen por el nivel sociocultural de los hablantes y se concretan en los dialectos sociales o sociolectos.

Véase también 
 Lingüística histórica
 Variedades diatópicas
 Variedades diafásicas

Referencias 

Lingüística histórica
Variedad lingüística